Мел Грант Каунтс (; ) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Мел Каунтс родился в городе Кус-Бэй (штат Орегон), учился там же в средней школе Маршфилд, в которой выступал за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 1964 году окончил Университет штата Орегон, где в течение трёх лет выступал за команду «Орегон Стэйт Биверс», в которой провёл успешную карьеру. При Каунтсе «Биверс» ни разу не выигрывали регулярный чемпионат конференции Independent и турнир конференции Independent, однако три раза выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1962—1964).

В 1962 году «Биверс» дошли до 1/4 финала турнира NCAA (), где 17 марта проиграли команде Уолта Хаззарда «УКЛА Брюинз» со счётом 69—88, в котором Каунтс стал лучшим игроком матча, набрав 24 очка и сделав 17 подборов. В следующем сезоне «Бобры» вышли в финал четырёх турнира NCAA (), где в полуфинальном матче, 22 марта, по всем статьям проиграли команде Тома Такера и Рона Бонэма «Цинциннати Беаркэтс» со счётом 46—80, в котором Мел стал лучшим игроком своей команды, набрав 20 очков и сделав 9 подборов. Свитер с номером 21, под которым выступал Каунтс, был закреплён за ним и выведен из употребления.

Карьера в НБА 
Мел Каунтс играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. В 1964 году был выбран на драфте НБА в 1-м раунде под 7-м номером командой «Бостон Селтикс». Позже выступал за «Балтимор Буллетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс Санз», «Филадельфия-76» и «Нью-Орлеан Джаз». Всего в НБА провёл 12 сезонов. Два года подряд Каунтс становился чемпионом НБА в составе «Селтикс», где выступал в роли сменщика основного центрового команды Билла Расселла (1965—1966). В 1964 году включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 789 игр, в которых набрал 6516 очков (в среднем 8,3 за игру), сделал 4756 подборов, 1100 передач, 85 перехватов и 74 блокшота.

В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Каунтс четыре раза играл в финальном матче, но так и не разу не выигрывал титул, проиграв по два раза «Бостон Селтикс» Билла Расселла (в сезонах 1967/1968 и 1968/1969 годов) и «Нью-Йорк Никс» Рэда Хольцмана (в сезонах 1969/1970 и 1972/1973 годов).

Карьера в сборной США 
В 1964 году Мел Каунтс стал в составе сборной США олимпийским чемпионом летних Олимпийских игр в Токио, обыграв в финальном матче сборную СССР со счётом 73—59.

Личная жизнь 
До 2006 года Мел Каунтс работал агентом по недвижимости в Вудберне (штат Орегон). Все его сыновья играли в баскетбол на студенческом уровне: Брент играл за команду университета Тихого океана, Брайан — за команду Университета Западного Орегона, а Крис — за команды Шериданского начального колледжа и Университета штата Южная Дакота. Его племянник Чейл Соннен выступает в смешанных единоборствах.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Нью-Орлеан Джаз»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года